Филинская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав  муниципального образования «Низовское». Имеет неофициальное местное название Коношино.

География 
Деревня расположена в 31 километрах на юг от города Вельск на левом берегу реки Вага. Ближайшие населённые пункты: на юге деревня Клоповская, на востоке деревня Лавровская.
 Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Низовское»